Kranebitter ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Kranebitter (* 1982), österreichischer Soziologe und designierter Leiter des DÖW
 Florian Kranebitter (* 1986), österreichischer Skeletonpilot

 Friedrich Kranebitter (1903–1957), österreichischer Jurist, SS-Führer und Kriegsverbrecher
 Matthias Kranebitter (* 1980), österreichischer Komponist
 Michael Kranebitter (* 1982), österreichischer Opern-, Konzert- und Liedsänger in der Stimmlage Bariton

Siehe auch:
 Kranewitter